negacjonizm, rewizjonizm Holocaustu
 negacjonizm klimatyczny